Сухое горючее:
 Сухое горючее — топливо, также известно в быту под названием «сухой спирт».
 Сухое горючее — альбом группы «Песочные люди».